81 км, 81-й киломе́тр, произносится как Во́семьдесят пе́рвый киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.
 населённые пункты
 Восемьдесят Первый Километр — посёлок в Волосовском районе Ленинградской области.
 железнодорожные объекты

81 км — другое название остановочного пункта / пассажирской платформы 80 км, Горьковская железная дорога (Владимирская область). Код 240715
 81 км — железнодорожная платформа Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги (Сахалинская область). Код 994152
 81 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Самарская область). Код 636648
 81 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Ростовская область). Код 587831
 81 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Челябинская область). Код 804140

 81 км — разъезд, Северная железная дорога (Республика Коми). Код 288231
 Московская ЖД
 Пост 81 км — путевой пост и остановочный пункт Ярославского направления и Большого кольца МЖД в Сергиево-Посадском районе Московской области. Код 236324
 81 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Калужская область). Код 189345
 81 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Брянская область). Код 200515
 81 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Орловская область). Код 205423
 81 км — пассажирская платформа, Московская железная дорога (Тульская область). Код 212813
 81 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Орловская область). Код 218816

81 км — путевой пост, Юго-Западная железная дорога (Черниговская область). Код 326747
 81 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 455120
 81 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Львовская железная дорога (Ровенская область). Код 350619
 81 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Сумская область). Код 426216